Anny ist
 Anny, ein weiblicher Vorname
 Anny von Hamburg, ein Dreimast-Gaffelschoner